Goerdzjaani (gemeente), een gemeente in het oosten van Georgië, gelegen in de regio Kacheti
Goerdzjaani (stad), de hoofdplaats van deze gemeente